Glangeaud est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Philippe Glangeaud (1866–1930), géologue français ;
 Louis Glangeaud (1903–1986), géologue et minéralogiste français, fils du précédent.

Notes et références 

Patronyme français